Pöyry est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1924-2006), industriel finlandais
 (1818-1892), guérisseuse finlandaise
 (1939-1980), saxophoniste et flutiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois